Со́ня () — женское русское личное имя, с XX века также распространено за рубежом.

В «Словаре русских личных имён» Н. А. Петровского имя Соня указано как производное от имени Софья, а также от женских имён Соломонида и Соломония. Также считается, что имя Соня произошло от имени София, которое имеет деривационную цепочку Соня — Сонечка — Сонька. Может быть краткой формой от имени София.

В отличие от имён Софья и София — имён греческого происхождения, имя Соня — это чисто русское уменьшительное имя.

Как отметила А. В. Суперанская, имя Соня, наряду с некоторыми русскими женскими именами, стало популярным за рубежом, особенно в Бразилии. Имя было распространено в США в 1930—1992 годах, входило в 1000 самых популярных имён девушек, причём в 1936—1979 годах — входило в 500 самых популярных имён девушек, занимая самое высокое место — 180-е в 1938 году.

Причины популярности этого имени за пределами Русское различны:

Не знаю, кто в Скандинавии первым дал своей дочери имя Соня. Но это случилось в те дни, когда Софья Ковалевская стала профессором Стокгольмского университета. И сам факт этот был необычен, а история ее жизни так романтична, что с тех пор именем Ковалевской — не Софья, а уменьшительным Соня — в Скандинавии стали нарекать девочек.

Соня — это прозвище Софьи, навеянное русской формой этого имени Софья. В начале 1900-х годов Соня сама стала именем. Соня стала более популярной в 1930-х годах, на волне карьеры норвежской фигуристки Сони Хени. (Хотя американцы приняли это имя, они не приняли «j», который стал «y» в английском языке.) Популярность модельера Сони Рикель в 1970-х годах, возможно, будет благодарить за Соню с пиком «i» в этом десятилетии. Какой бы ни была причина ее прежней славы, имя Соня постоянно мелькает и в наши дни, что делает его уникальным выбором для родителей, желающих держаться подальше от масс Софий/Софи.

Источники 
 Sonia // Jennifer Griffin — 1,107 Baby Names That Stand the Test of Time — Publisher: Workman Publishing Company, 2014—600 pages

Примечания 

Имена греческого происхождения
Женские имена